Municipio de Stanton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stanton (condado de Wilkes, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilkes.
 Municipio de Stanton (condado de Champaign, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Stanton (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Stanton (condado de Linn, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Stanton (condado de Miami, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Stanton (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Stanton (condado de Stanton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Stanton (condado de Houghton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Houghton.
 Municipio de Stanton (condado de Goodhue, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Goodhue.
 Municipio de Stanton (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Stanton (condado de Fillmore, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.